Warwick steht für:

 der Name einer Burg in Warwickshire (England), siehe Warwick Castle
 eine Universität im englischen Coventry, siehe University of Warwick
 einen englischen Adelstitel, siehe Earl of Warwick 
 der Name eines deutschen Bassgitarrenherstellers, siehe Warwick (Unternehmen)
 ein britisches Filmstudio, siehe Warwick Films
 eine britische Automobilmarke (1960–1962), siehe Warwick (Automarke)
 Warwick Cycle & Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 einer US-amerikanischen Schallplattenfirma, siehe Warwick Records
 ein Flugzeug, die Vickers Warwick
 ein Zerstörer der Royal Navy, siehe HMS Warwick
 eine Vase, siehe Warwick-Vase
 einen Roman, siehe Guy of Warwick
 eine Londoner U-Bahn-Station, siehe Warwick Avenue (London Underground)

Orte oder Verwaltungseinheiten:

 Warwick Parish auf den Bermudas

in Australien:

 Warwick (Queensland), Australien
 Warwick (Western Australia), Australien

in Kanada:
 Warwick (Ontario)
 Warwick (Québec) und der Warwick Mountain

im Vereinigten Königreich:

 Warwick, ein Ort in der englischen Grafschaft Warwickshire
 Warwick District, ein Distrikt in der englischen Grafschaft Warwickshire

in den Vereinigten Staaten:
 Warwick (Colorado)
 Warwick (Delaware)
 Warwick (Georgia)
 Warwick (Kansas)
 Warwick (Maryland)
 Warwick (Massachusetts)
 Warwick (New York)
 Warwick (North Dakota)
 Warwick (Ohio)
 Warwick (Oklahoma)
 Warwick (Pennsylvania)
 Warwick (Rhode Island)
 Warwick (Washington)
 Warwick (West Virginia)

Personen (Familienname):

 Bill Warwick (1924–2007), kanadischer Eishockeyspieler
 Clare Warwick (* 1987), australische Softballspielerin
 Clint Warwick (Albert Eccles; 1940–2004), Bassist der Band The Moody Blues
 Dee Dee Warwick (1945–2008), US-amerikanische Soul-Sängerin
 Derek Warwick (* 1954), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Diana Warwick, Baroness Warwick of Undercliffe (* 1945), britische Gewerkschaftsfunktionärin und Politikerin der Labour Party
 Dionne Warwick (* 1940), US-amerikanische Sängerin
 Grant Warwick (1921–1999), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 John G. Warwick (1830–1892), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Warwick (* 1954), britischer Kybernetiker
 Kim Warwick (* 1952), australischer Tennisspieler
 Norman Warwick (1920–1994), britischer Kameramann
 Paul Warwick (1969–1991), englischer Rennfahrer
Philip Warwick (1609–1683), englischer Schriftsteller und Politiker
 Richard Warwick (1945–1997), britischer Schauspieler
 Ricky Warwick (* 1966), britischer Rocksänger
 Robert Warwick (1878–1964), amerikanischer Schauspieler
 Suzanne I. Warwick (* 1952), kanadische Botanikerin
 Vanessa Warwick, britische Musikjournalistin
 Walter Warwick (* 1971), US-amerikanischer Biathlet und Biathlonfunktionär

Personen (Vorname):

 Warwick Davis (* 1970), britischer Schauspieler
 Warwick Deeping (1877–1950), englischer Schriftsteller
 Warwick Shute (1921–1996), englischer Badmintonspieler
 Warwick Smith (* 1971), schottischer Curler
 Warwick Thorton (* 1970),  australischer Künstler, Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor.

Siehe auch:

 Warwick Swamp
 Warwick Township